On regroupe sous le nom de « Vendangeuse » diverses plantes qui fleurissent en automne et notamment lors des vendanges de la vigne.

Parmi les espèces appelées ainsi, citons
 Sternbergia lutea, appelée aussi, à tort, « Crocus d'automne ». Cette plante aux fleurs jaunes appartient à la famille des Amaryllidaceae.
 Symphyotrichum novi-belgii et Symphyotrichum novae-angliae, proches des Aster. Ces plantes aux fleurs mauves ou violettes appartiennent à la famille des Asteraceae.

Flore (nom vernaculaire)
Amaryllidaceae
Asteraceae
Nom de plante ambigu